Мазье́р (от фр. Mazière или Mazières):

 Мазьер — коммуна во Франции, в регионе Пуату — Шаранта.

Фамилия
 Мазьер, Симон (1655—1722) — французский скульптор.
 Мазьер, Франсис (1924—1994) — французский этнограф и археолог.